Lindell ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Lindell (1922–2016), schwedischer Physiker und Hochschullehrer
 Christian Lindell (* 1991), schwedischer Tennisspieler
 Esa Lindell (* 1994), finnischer Eishockeyspieler
 Ivar Lindell (1940–2020), schwedischer Jazzmusiker
 Jessica Lindell-Vikarby (* 1984), schwedische Skirennläuferin
 Mike Lindell (* 1961), Unternehmer und Verschwörungsideologe
 Unni Lindell (* 1957), norwegische Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin